Яір — біблійний персонаж Епохи Суддів, був протягом двадцяти двох років одним із суддів Ізраїля.
 Яір — син Сеґува (). Він походив з племені Юди. Яір володів 23 містами у місцевості Ґілеад які в нього забрали Ґешур та Арам — сини Махіра, Ґілеадового батька.
 У Книзі Естери, Яір — батько Мордехая, родом з племені Веньямина. Він жив у місті Сузи. Яір був сином Шімеї та внуком Кіша.
 У Євангеліях, Яір  — старший синагоги, дочку якого воскресив Ісус Христос (, ).
 Яїр - єврейське ім'я.

Примітки